Annenkrankenhaus, Annenspital, Krankenhaus St. Anna steht für folgende Einrichtungen:

in Deutschland:
 Krankenhaus St. Anna (Duisburg) 
 Alten- und Pflegeheim St. Annen (Eisenach)
 St. Anna Hospital (Herne)
 St.-Annen-Hospital (Quedlinburg)
 Klinik St. Anna (Wuppertal)
 Anna-Hospital (Schwerin)

in Österreich:
 Anna-Kinderspital, Graz
 St. Anna Kinderspital, Wien 

in der Schweiz:
 Klinik St. Anna (Luzern), Luzern